Прокъл може да се отнася до:

 Прокъл (412-485), гръцки философ
 Прокъл (1103–1062 пр.н.е.), цар на Спарта